Узбекистан принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) в первый раз за свою историю и смог завоевать первую золотую медаль. Сборную страны представляли 7 спортсменов, в том числе 4 женщины. Первой олимпийской чемпионкой в истории Узбекистана стала фристайлистка Лина Черязова, завоевавшая «золото» в состязаниях по лыжной акробатике.

Медалисты

Результаты

Фигурное катание 

Танцы на льду

Фристайл 

Мужчиины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года
Спорт в Узбекистане в 1994 году